Volleybal op de Olympische Zomerspelen 2012 – Mannen (beach)
 Volleybal op de Olympische Zomerspelen 2012 – Mannen (zaal)